Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1990 () проводился в городе Садбери (Онтарио) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 41-й раз для юниоров-мужчин, в 20-й раз для юниоров-женщин, в 9-й раз в провинции Онтарио и впервые в городе Садбери.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на  в следующем сезоне.

В мужском принимало участие 12 команд, а в женском турнире — 11 команд, представляющих провинции и территории Канады (в мужском турнире была отдельная команда, представляющая Северное Онтарио, в следующем году такая же команда появилась и в женском турнире).

В мужском турнире чемпионом стала (6-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Noel Herron стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Lyall Hudson). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Jason Krupski).

В женском турнире чемпионом стала (6-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Атина Форд стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Nancy Malanchuk). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Janet Tupper).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Во второй этап, плей-офф, играющийся по «неполной» олимпийской системе, выходят три лучшие команды; сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая в финал плей-офф
  команда, выходящая в полуфинал плей-офф
  команды, выходящие в трёхраундовый тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейки

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая в финал плей-офф
  команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1990
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1990

Спорт в Канаде в 1990 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Онтарио